V80 peut faire référence à :
 Maxus V80, une camionnette du constructeur chinois Maxus ;
 Personne montant un animal ou occupant un véhicule à traction animale blessée dans un accident de transport, d’après la classification internationale des maladies ;
 Unterseeboot V80, un sous-marin expérimental de la Kriegsmarine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres